Arta är ett släkte av fjärilar. Arta ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mott